Голубой грот — название нескольких подводных пещер:

 Голубой грот — на острове Бишево (Хорватия).
 Голубой грот — на острове Капри (Италия).
  — на Мальте.

См. также
 Голубой
 Грот